Rolling (luks. Rolleng) – małe miasteczko w południowo-wschodnim Luksemburgu, w gminie Bous. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 106 osób.

Miasta w Luksemburgu